Лорьян (фр. Lorient, брет. An Oriant) — многозначный термин.

 Лорьян — портовый город и коммуна на западе Франции, в регионе Бретань, в департаменте Морбиан. 
 Лорьян — округ во Франции, один из округов в регионе Бретань. 
 «Лорьян» — французский футбольный клуб из города Лорьян.

См. также 
 Лорьян-1 — кантон во Франции, входит в состав округа Лорьян.
 Лорьян-2 — кантон во Франции, входит в состав округа Лорьян.